Finlandia (Sibelius), een werk van Jean Sibelius
 Finlandia (wodka), een merk wodka
 Finlandia (automerk), een Fins automerk
 Tuindorp Finlandia, een tuindorp in Almelo
 de Finlandia-hal, een gebouw in Helsinki